Barks ist der Familienname folgender Personen: 
 Carl Barks (1901–2000), US-amerikanischer Zeichner
 Coleman Barks (* 1937), US-amerikanischer Autor
 Garé Barks (1917–1993), US-amerikanische Landschaftsmalerin
 Horace Barks (1895–vor 1980), britischer Politiker und Esperantist
 Houston Barks (* 1928), US-amerikanischer Country-Musiker
 Mimi Barks, deutsche Rapperin 
 Samantha Barks (* 1990), Schauspielerin und Musicaldarstellerin von der Isle of Man

Barks steht für:
 (2730) Barks, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bark